Crimmins ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Crimmins (1953–2018), amerikanischer Stand-up-Comedian, Satiriker und Autor
 John Hugh Crimmins (1919–2007), US-amerikanischer Diplomat